Subclasse Zoantharia de Blainville, 1830 (sinònim). El nom acceptat per aquest taxon es Hexacorallia
 Ordre Zoantharia Gray, 1832 (nom acceptat). Són sinònims Zoanthidea i Zoanthiniaria.

Referències